Szkop – pogardliwe określenie Niemca
 Jan Szkop (1906–1979) – nauczyciel, poseł na Sejm PRL
 Władysław Szkop – polski polityk, lekarz, poseł na Sejm II, III, IV i VI kadencji
 Bartłomiej Szkop – polski scenarzysta, reżyser i producent filmowy